«On and On» (кор.: 다칠 준비가 돼 있어; RR: Дачиль Чунбига Дваэ Иссо, лит. «Я готов пораниться») — это песня, записанная южнокорейской мужской группой VIXX. Он был выпущен в физическом и цифровом формате 17 января 2013 г., под руководством Jellyfish Entertainment. Эта песня стала третьим синглом VIXX. «On and On» было написано главным исполнительным директором Jellyfish Entertainment Хван Се Джуном, Альби Албертссон, Рики Анли и Кристине Линд. Лирика была создана Ким Ианом и рэпером Рави. Музыкальное видео песни организовывалось Сон Вон Ён.

Выпуск 
Третий сингл альбом, On and On был выпущен 17 января.

Список композиций 
※ Треки, выделенные жирным являются промоушен треками альбома. Кредиты адаптируются с официальной домашней страницы группы.

Участники 
VIXX — вокал
 Ча Хакён (N) — ведущий вокалист, задний вокал
 Чон Тэквон (Leo) — главный вокалист, задний вокал
 Ли Джэхван (Ken) — главный вокалист, задний вокал
 Ким Воншик (Ravi) — рэп, пишет лирику
 Ли Хонбин — вокал
 Хан Санхёк (Hyuk) — вокал
 Ким Иан — пишет лирику
 Хван Се Джун — продюсер, музыка
 Алби Албертссон — продюсер, музыка
 Рики Анли — продюсер, музыка
 Кристине Линд — продюсер, музыка

Чарт представления

История выпуска

Ссылки 
 On and On — Single on iTunes

VIXX